

Geografia 
Germania
 Tiergarten – quartiere della città di Berlino
 Distretto del Tiergarten – ex distretto amministrativo della città di Berlino, esistito dal 1920 al 2001 
 Tiergarten – frazione di Altena
 Tiergarten – frazione di Oberkirch

Slovacchia
 Tiergarten – nome tedesco di Telgárt

Musica 
Tiergarten – singolo dei Tangerine Dream (1985)
 Tiergarten  (o  Großer Tiergarten) – parco di Berlino

Pagine correlate 
 Thiergarten